Die Liste von Bergen und Erhebungen in Montenegro führt, der Höhe nach geordnet, die bedeutendsten Berge in Montenegro auf.

Weblinks 

 Statistical Yearbook 2007 (pdf) herausgegeben von Crna Gora Zavod za Statistiku. 
 Dinacic Alps auf www.summitpost.org
 Durmitor auf www.summitpost.org.
 Harry's Bergliste Montenegro auf www.tourenwelt.info

Quellen
Marcus und Rosemarie Stöckl, Montenegro - Die Schönsten Küsten- und Bergwanderungen, Rother Wanderführer, 2008, ISBN 978-3-7633-4358-4

Montenegro, Berge
!Montenegro
!